Brokoff ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Brokoff (1652–1718), ungarisch-böhmischer Bildhauer des Barocks
 Jürgen Brokoff (* 1968), deutscher Literaturwissenschaftler
 Michael Brokoff (1686–1721), deutsch-böhmischer Bildhauer des Barocks
 Ferdinand Maximilian Brokoff (1688–1731), böhmischer Bildhauer des Barocks

Siehe auch:
 Brockhoff
 Brokof
 Prokoph